Schönfeld kan syfta på:

Polen 

 Krasin, Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat elbląski,

Tjeckien 

 Žižkovo Pole, ort, Vysočina, 
 Krásno (ort i Tjeckien), Karlovy Vary,

Tyskland 

 Schönfeld (dal), Bayern, 
 Schönfeld, Kamern, ort, Kamern, Sachsen-Anhalt, 
 Schönfeld, Bismark, ort, Bismark, Sachsen-Anhalt, 
 Schönfeld, Brandenburg, kommun, Landkreis Uckermark, Brandenburg, 
 Schönfeld, Mecklenburg-Vorpommern kommun, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Schönfeld, Sachsen, kommun, Landkreis Meissen, Sachsen, 
 Schönfeld, Werneuchen – ortsdel, Werneuchen, Brandenburg 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar